

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2

 Widlice – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Świecie nad Osą
 Widlice – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew